Список интернет-протоколов транспортного уровня, инкапсулируемых в протокол IP. Номер протокола указывается в поле «протокол» заголовка пакета IPv4 или в поле «Следующий заголовок» пакета IPv6.

См. также 
  - Список протоколов, инкапсулируемых в Ethernet.
 Список портов TCP и UDP

Ссылки 

TCP/IP